Tulugakasiit bezeichnet:
 Tulugakasiit (Berg) (auch Tulugannguit), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tulugakasiit (Bucht), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland